Die German Open 2016 im Badminton fanden in Mülheim an der Ruhr vom 1. bis zum 6. März 2016 statt. Das Preisgeld betrug 120.000 USD.

Austragungsort 
 innogy Sporthalle

Sieger und Platzierte

Finalergebnisse

Qualifikation

Herreneinzel 
  Joshua Magee -  Rüdiger Gnedt: 16-21 / 21-13 / 21-19
  Alexander Roovers -  Kai Schäfer: 21-4 / 16-21 / 21-13
  Lars Schänzler -  Artyom Savatyugin: 21-5 / 21-7
  Max Weißkirchen -  Amrullo Bakhshullaev: 21-10 / 21-14
  Zvonimir Đurkinjak -  Michael Spencer-Smith: 21-12 / 21-12
  Philipp Discher -  Oleg Savatugin: 21-4 / 21-7
  Kaushal Dharmamer -  David Peng: 21-10 / 21-13
  Patrick Kämnitz -  Tobias Wadenka: 5-21 / 21-9 / 24-22

Dameneinzel 
  Mariya Ulitina -  Mia Blichfeldt: 15-21 / 21-18 / 21-18
  Anna Thea Madsen -  Chen Hsiao-huan: 21-18 / 21-12
  Aya Ohori -  Vũ Thị Trang: 21-19 / 18-21 / 21-12
  Ksenia Polikarpova -  Julie Finne-Ipsen: 21-13 / 21-19
  Lianne Tan -  Mette Poulsen: 21-13 / 15-21 / 26-24
  Liang Xiaoyu -  Petya Nedelcheva: 21-10 / 19-21 / 21-13
  Natalia Perminova -  Natalia Koch Rohde: 21-17 / 21-11
  Chloe Magee -  Fabienne Deprez: 14-21 / 21-6 / 21-13
  Mariya Ulitina -  Anna Thea Madsen: 21-14 / 21-18
  Aya Ohori -  Ksenia Polikarpova: 21-11 / 21-9
  Chloe Magee -  Natalia Perminova: 21-10 / 15-21 / 21-17

Herrendoppel 
  Đỗ Tuấn Đức /  Phạm Hồng Nam -  Alen Roj /  Iztok Utroša: 21-15 / 21-14
  Zvonimir Đurkinjak /  Zvonimir Hölbling -  Daniel Benz /  Andreas Heinz: 21-17 / 21-14
  Nikita Khakimov /  Vasily Kuznetsov -  Mads Emil Christensen /  Kristoffer Knudsen: 21-19 / 21-16
  Mark Lamsfuß /  Marvin Seidel -  Amrullo Bakhshullaev /  Artyom Savatyugin: 21-5 / 21-14
  Ruben Jille /  Robin Tabeling -  Søren Gravholt /  Nikolaj Overgaard: 21-13 / 21-18
  Bastian Kersaudy /  Gaëtan Mittelheisser -  Florent Riancho /  Asuro Rizko: 21-8 / 21-12
  Richard Eidestedt /  Nico Ruponen -  Jürgen Koch /  Christian Lind Thomsen: 21-15 / 21-19
  Zvonimir Đurkinjak /  Zvonimir Hölbling -  Đỗ Tuấn Đức /  Phạm Hồng Nam: 21-16 / 21-14
  Mark Lamsfuß /  Marvin Seidel -  Nikita Khakimov /  Vasily Kuznetsov: 21-15 / 17-21 / 21-17
  Bastian Kersaudy /  Gaëtan Mittelheisser -  Ruben Jille /  Robin Tabeling: 22-20 / 21-15
  Richard Eidestedt /  Nico Ruponen -  Joshua Magee /  Sam Magee: 21-13 / 21-16

Damendoppel 
  Nadia Fankhauser /  Sannatasah Saniru -  Ramona Hacks /  Annika Horbach: 21-11 / 21-8
  Julie Finne-Ipsen /  Rikke S. Hansen -  Lê Thu Huyền /  Phạm Như Thảo: 23-25 / 21-18 / 21-17
  Jennifer Karnott /  Franziska Volkmann -  Linda Efler /  Lara Käpplein: 21-13 / 30-28
  Emilie Juul Møller /  Cecilie Sentow -  Kira Kattenbeck /  Yvonne Li: 11-21 / 27-25 / 21-17
  Nadia Fankhauser /  Sannatasah Saniru -  Barbara Bellenberg /  Eva Janssens: 19-21 / 21-9 / 21-10
  Julie Finne-Ipsen /  Rikke S. Hansen -  Lisa Kaminski /  Hannah Pohl: 22-20 / 21-9

Mixed 
  Marvin Seidel /  Linda Efler -  Johannes Pistorius /  Eva Janssens: 9-12 ret.
  Đỗ Tuấn Đức /  Phạm Như Thảo -  Ruben Jille /  Iris Tabeling: 21-18 / 13-21 / 21-18
  Mark Lamsfuß /  Isabel Herttrich -  Robin Tabeling /  Samantha Barning: 21-17 / 21-13
  Lee Yang /  Hsieh Pei-chen -  Kristoffer Knudsen /  Emilie Juul Møller: 21-13 / 21-15
  Vasily Kuznetsov /  Anastasiia Akchurina -  Søren Gravholt /  Maiken Fruergaard: 22-20 / 26-24
  Dechapol Puavaranukroh /  Sapsiree Taerattanachai -  Bastian Kersaudy /  Léa Palermo: 21-16 / 21-12
  Peter Käsbauer /  Franziska Volkmann -  Mads Emil Christensen /  Cecilie Sentow: 21-14 / 21-6
  Raphael Beck /  Jennifer Karnott -  Richard Domke /  Kira Kattenbeck: 21-15 / 21-13
  Đỗ Tuấn Đức /  Phạm Như Thảo -  Marvin Seidel /  Linda Efler: 20-22 / 21-12 / 21-16
  Mark Lamsfuß /  Isabel Herttrich -  Lee Yang /  Hsieh Pei-chen: 21-19 / 21-18
  Dechapol Puavaranukroh /  Sapsiree Taerattanachai -  Vasily Kuznetsov /  Anastasiia Akchurina: 21-13 / 21-12
  Peter Käsbauer /  Franziska Volkmann -  Raphael Beck /  Jennifer Karnott: 21-10 / 20-22 / 21-17

Herreneinzel

Setzliste 
  Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
  Lin Dan (Champion)
  Viktor Axelsen (1. Runde)
  Chou Tien-chen (Finale)
  Tian Houwei (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (3. Runde)
  Tommy Sugiarto (1. Runde)
  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Hu Yun (3. Runde)
  Wei Nan (Viertelfinale)
  Kashyap Parupalli (3. Runde)
  Ng Ka Long (Viertelfinale)
  Rajiv Ouseph (zurückgezogen)
  Marc Zwiebler (2. Runde)
  Lee Dong-keun (3. Runde)
  Sho Sasaki (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Carolina Marín (zurückgezogen)
  Li Xuerui (Champion)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Wang Shixian (Finale)
  Nozomi Okuhara (Halbfinale)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)
  Sayaka Sato (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Finale)
  Chai Biao / Hong Wei (2. Runde)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Halbfinale)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (1. Runde)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Champion)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (Viertelfinale)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (zurückgezogen)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)
  Tang Yuanting / Yu Yang (zurückgezogen)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (2. Runde)
  Eefje Muskens / Selena Piek (1. Runde)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Champion)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (1. Runde)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)
  Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (Finale)
  Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (Halbfinale)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
  Jacco Arends / Selena Piek (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf bwf.tournamentsoftware.com

2016
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr
BWF Grand Prix 2016